Primera División 1902 (Argentinië), seizoen in de Argentijnse voetbalcompetitie
 Primera División 1902 (Uruguay), seizoen in de Uruguayaanse voetbalcompetitie